Соревнования среди женских байдарок-одиночек на дистанции 200 метров на летних Олимпийских играх 2012 прошли 10 и 11 августа. Приняли участие 29 спортсменок из 29 стран.

Олимпийской чемпионкой стала новозеландка Лиза Кэррингтон.

Призёры

Соревнование

Предварительный этап 
Шесть лучших спортсменок выходят в полуфинал.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Полуфинал 
Две лучшие спортсменки из каждого заезда и две с лучшим результатом среди занявших третье место выходят в финал A, занявшие 3-5-е места — в финал B.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте МОК

Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012